

Palmarès

Olimpiadi 
  a  nella staffetta 4×100 metri.

Collegamenti esterni